West Aberdeenshire and Kincardine steht für:

 West Aberdeenshire and Kincardine (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 West Aberdeenshire and Kincardine (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus